Italië is bestuurlijk opgedeeld in 20 regio's, die weer zijn onderverdeeld in 103 provincies genoemd naar hun hoofdstad of, in enkele gevallen, naar hun hoofdstad en een of meer andere belangrijke plaatsen in de provincie. 

Hieronder een lijst van de 103 provincies, voorzien van de officiële tweeletterige afkorting en de regio waarin zij liggen.
Veertien provincies rond de grootste steden zijn sinds januari 2015 omgevormd tot een metropolitane stad (città metropolitana). De provincies van Friuli-Venezia Giulia zijn in 2017 en 2018 afgeschaft. De zes provincies van Sicilië die niet tot metropolitane stad werden omgevormd werden hernoemd naar libero consorzio comunale,  vrije gemeentelijke samenwerking. 

In 2018 bestaan de 103 provincies van Italië uit 83 gewone provincies, 14 metropolitane steden en zes vrije gemeentelijke samenwerkingen.

Elke provincie is bestuurd door een president (presidente della provincia). 
De president van de provincie kan ook een vicepresident (vicepresidente della provincia) benoemen.

Lijst van provincies

Provincies per regio 
In de volgende lijst is de provincie waar de hoofdstad van de regio ligt, vet gemarkeerd.

Lijst van metropolitane steden

Zie ook 
 ISO 3166-2:IT
 Lijst van vlaggen van Italiaanse deelgebieden
 Lijst van wapens van Italiaanse deelgebieden